

Persone 
 Anne-Sophie Canizares – rugbista a 15 francese
 Antonio Cañizares Llovera – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Dania Cañizares – ex cestista cubana
 Rafael Cañizares – ex cestista cubano
 Santiago Cañizares – ex calciatore spagnolo
 Yilian Cañizares – musicista cubana naturalizzata svizzera

Altro 
 Cañizares – comune spagnolo
 33402 Canizares – asteroide della fascia principale